Александер Френк Скатч (, 1904-2004) — американський натураліст і письменник. Він опублікував численні наукові праці та книги про птахів та декілька книг з філософії. В орнітології він особливо запам'ятався своєю піонерською роботою над помічниками в гнізді (соціальна структура у птахів, в якій неповнолітні та статевозрілі молоді птахи однієї або обох статей залишаються у зв'язку зі своїми батьками та допомагають їм вирощувати наступні покоління).

Біографія 
Олександр Скатч народився 20 травня 1904 року в Балтиморі у штаті Меріленд. Він отримав ступінь доктора ботаніки в Університеті Джона Хопкінса в 1928 році. Потім він влаштувався на роботу в United Fruit Company, яка мала проблему з хворобами бананів, для боротьби з якою їй знадобився досвід ботаніка. Скатч працював у Гватемалі, Панамі та Гондурасі. За цей час він полюбив тропіки, а також зацікавився птахами. Він почав вивчати їхні звички.

У 1941 році Скатч придбав ферму в Коста-Риці. У 1950 році одружився з Памелою, дочкою австралійського ботаніка Чарльза Х. Ланкестера. Скатч з дружиною та її сином жили на фермі. Він був вегетаріанцем, вирощував кукурудзу, юку та інші культури, а до 1990-х років без проточної води купався і пив з найближчого струмка.

Скатч написав понад 40 книг і понад 200 статей з орнітології, віддаючи перевагу описовому стилю, уникаючи статистичних даних. Він помер за вісім днів до свого 100-річчя, в тому ж році, коли отримав Дослідницьку премію Лой та Олдена Міллерів.

Публікації 

 1954 — Life Histories of Central American Birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. (Pacific Coast Avifauna No.31). Cooper Ornithological Society: Berkeley.
 1960 — Life Histories of Central American Birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. (Pacific Coast Avifauna No.34). Cooper Ornithological Society: Berkeley.
 1967 — Life histories of Central American highland birds. (Publications of the Nuttall Ornithological Club No.7). Harvard University: Cambridge.
 1969 — Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae, and Picidae. (Pacific Coast Avifauna No.35). Cooper Ornithological Society: Berkeley.
 1970 — The Golden Core of Religion. Holt, Rinehart and Winston: New York. 
 1971 — A Naturalist in Costa Rica. University of Florida Press: Gainesville. 
 1972 — Studies of Tropical American Birds. (Publications of the Nuttall Ornithological Club No.10). Harvard University: Cambridge.
 1973 — The Life of the Hummingbird. Crown Publishers: New York. 
 1976 — Parent Birds and Their Young. (Corrie Herring Hooks series, No.2). University of Texas Press: Austin. 
 1977 — A Bird Watcher's Adventures in Tropical America. (Corrie Herring Hooks series, No.3). University of Texas Press: Austin. 
 1979 — The Imperative Call: A Naturalist's Quest in Temperate and Tropical America. University of Florida Press: Gainesville. 
 1980 — A Naturalist on a Tropical Farm. (Illustrated by Dana Gardner). University of California Press. 
 1981 — New Studies of Tropical American Birds. (Illustrated by Dana Gardner). (Publications of the Nuttall Ornithological Club No.19). Harvard University: Cambridge. 
 1983 — Birds of Tropical America. (Illustrated by Dana Gardner). (Corrie Herring Hooks series, No.5). University of Texas Press: Austin. 
 1984 — Aves De Costa Rica. (Illustrated by John S. Dunning). Editorial Costa Rica: San Jose. 
 1984 — Nature Through Tropical Windows. University of California Press. 
 1985 — La Finca De Un Naturalista. (Illustrated by Dana Gardner). Libro Libre: San Jose, Costa Rica. 
 1985 — Life Ascending. University of Texas Press: Austin. 
 1985 — Life of the Woodpecker. (Illustrated by Dana Gardner). Ibis Publishing: Santa Monica. 
 1987 — Helpers at Birds' Nests: A Worldwide Survey of Cooperative Breeding and Related Behavior. (Illustrated by Dana Gardner). (1st edition). University Of Iowa Press. 
 1987 — A Naturalist Amid Tropical Splendor. (Illustrated by Dana Gardner). University of Iowa Press. 
 1989 — A Guide to the Birds of Costa Rica. (With F. Gary Stiles. Illustrated by Dana Gardner). Comstock Publishing Associates/Cornell University Press: Ithaca. 
 1989 — Birds Asleep. (Corrie Herring Hooks series, No.14). University of Texas Press: Austin. 
 1989 — Life of the Tanager. (Illustrated by Dana Gardner). Comstock Publishing: Ithaca. 
 1991 — Life of the Pigeon. (Illustrated by Dana Gardner). Comstock Publishing: Ithaca. 
 1992 — The Origins of Nature's Beauty. Essays. (Corrie Herring Hooks series). University of Texas Press: Austin. 
 1996 — Antbirds and Ovenbirds: Their Lives and Homes. (Illustrated by Dana Gardner). University of Texas Press: Austin. 
 1996 — Orioles, Blackbirds, and Their Kin: A Natural History. (Illustrated by Dana Gardner). University of Arizona Press. 
 1996 — The Minds of Birds. (Louise Lindsey Merrick Natural Environment Series, No.23). Texas A&M University Press: College Station. 
 1997 — Life of the Flycatcher. (Illustrated by Dana Gardner). University of Oklahoma: Norman. 
 1999 — Helpers at Birds' Nests: A Worldwide Survey of Cooperative Breeding and Related Behavior. (Illustrated by Dana Gardner). (2nd expanded edition). University Of Iowa Press. 
 1999 — Trogons, Laughing Falcons, and Other Neotropical Birds. (Louise Lindsey Merrick Natural Environment Series). Texas A&M University: College Station. 
 2000 — Harmony and Conflict in the Living World. (Illustrated by Dana Gardner). University of Oklahoma Press: Norman. 
 2002 — Field Guide to the Wildlife of Costa Rica. (With Carrol L. Henderson and Steve Adams). (Corrie Herring Hooks series). University of Texas Press: Austin. 
 2006 — Moral Foundations: An Introduction to Ethics . Axios Press.

Примітки

Посилання 
Alexander Skutch, a Naturalist in Costa Rica 
NPR: Alexander Skutch Remembered 
Dr. Alexander Skutch - Bibliographic notes from Tropical Science Center
Centro Científico Tropical
Asociacion Ornitologica de Costa Rica 

Зоологи США